Landevejscyklingens enkeltstart for damer under sommer-OL 2016 foregik den 10. august 2016.

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Cycling Road Women's Time Trial 

Enkeltstart (damer)